«Ряван» () — азербайджанский футбольный клуб. Основан в 2009 году. С 2011 года выступал в Премьер-лиге чемпионата Азербайджана. Сначала базировался в посёлке Мардакян (входящем в состав Баку), после чего стал представлять Баилово.

Провёл 2 сезона в Первом дивизионе Азербайджана (2009/10 — 6-е место, 2010/11 — 2-е). В Премьер-лиге Азербайджана в дебютном сезоне-2011/12 занял 8-е место.

Текущий состав 
По состоянию на 4 сентября 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Баку
Футбольные клубы Азербайджана